

Patronyme

 Andrews Engelmann, (1901-1992), acteur allemand ;
 Eduard Engelmann jr (1864-1944), patineur artistique autrichien ;
 Emma Engelmann (1853-1940), pianiste allemande ;
 Fabien Engelmann (né en 1979), syndicaliste et homme politique français
 George Engelmann (1809-1884), médecin et botaniste allemand ;
 Godefroy Engelmann (1788-1839), industriel et lithographe français ;
 Helene Engelmann (1898-1985), patineuse artistique autrichienne ;
 Paul Engelmann (1891-1965), architecte autrichien de vienne ;
 Theodor Wilhelm Engelmann (1843-1909), physiologiste allemand ;
 Wilhelm Engelmann (1808-1878), éditeur et libraire allemand

Divers 
 EK Engelmann, club de hockey sur glace autrichien
 Épinette d'Engelmann, arbre résineux de la famille des Pinaceae
 La Villa Engelmann, parc et villa de Trieste (Italie)

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme lorrain